Val 1994 kan syfta på:

Europaparlamentsvalet 1994
Presidentvalet i Finland 1994
Riksdagsvalet i Sverige 1994
Presidentvalet i Ukraina 1994
Mellanårsvalet i USA 1994